Суперкубок Бельгії з футболу 2019 — 40-й розіграш турніру. Матч відбувся 20 липня 2019 року між чемпіоном Бельгії «Генком» та переможцем кубку «Мехеленом».

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 
 Матч на transfermarkt  

2019
Бельгія
Липень 2019
2019 у бельгійському спорті